Николет има више значења:
 Округ Николет (Минесота)
 Николет (Минесота)